Tidewater ist der Name

mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tidewater (Florida)
 Tidewater (Oregon)
 Tidewater (Virginia)

eines Unternehmens in den Vereinigten Staaten:
 Tidewater Company
 deren Tidewater-Pipeline, die erste Ölpipeline der Geschichte (1879 unter Führung von Byron Benson in Betrieb genommen)